Participation mystique es un término adoptado del antropólogo Lucien Lévy-Bruhl, utilizado para describir un tipo de identificación psicológica inconsciente con objetos u otras personas y que genera un fuerte vínculo inconsciente con el/lo «otro».

Referencias 

Psicología analítica